

Per land

Australië 
Buffelsrivier (Victoria), een rivier in de Australische staat Victoria

Canada 
 Buffalo River (Alberta), een rivier in het noorden van Alberta, Canada

Zuid-Afrika 
 Buffelsrivier (Oost-Kaap) of Cwenqgcwe, een bevaarbare rivier in de Oost-Kaap van Zuid-Afrika
 Buffelsrivier (KwaZoeloe-Natal), een rivier in KwaZoeloe-Natal, Zuid-Afrika
 Buffelsrivier (Bushmanland), een meestal droogstaande rivier
 Buffelsrivier (Grootrivier), een zijrivier van de Grootrivier

Verenigde Staten 
 Buffalo National River (Arkansas), een zijrivier van de White River
 Buffalo River (Idaho), een zijrivier van de Henrys Fork River
 Buffalo River (Minnesota), een zijrivier van de Red River
 Buffalo River (New York), stroomt uit in Lake Erie
 Buffalo River (Tennessee), een zijrivier van de rivier de Eend
 Buffalo River (Wisconsin), een zijrivier van de Mississippi